Лысова — женская форма фамилии .
 Лысова, Мария Владиславовна (в замужестве Захарченко; 1893—1927) — политическая деятельница белого движения.
 Лысова, Михалина Анатольевна (род. 1992) — российская спортсменка.
 Лысова, Татьяна Геннадьевна (род. 1968) — российская журналистка.